Конне́кт:
 Коннект — процесс и результат установления связи между удалёнными компьютерами с помощью модема или другими способами.

 Коннект (сингл) — сингл российской метал-группы Коrsика.